Улица Лейтенанта Кижеватова () — одна из важных магистралей на юге Минска. Расположена в Октябрьском районе. Начинается от перекрестка с улицей Казинца, соединяется перекрестками с Брестской, Рижской, Осиповичской улицами, а также с улицей Серова и Корженевского, заканчивается развязкой с Минской кольцевой автодорогой и после неё продолжается в виде шоссе на Слуцк.

История 
Улица получила своё современное название в 1979 году в честь Лейтенанта Кижеватова, одного из руководителей обороны Брестской крепости в 1941 году. До 1979 года она была частью Слуцкого шоссе. В конце 70-х началась масштабная реконструкция шоссе в ходе которого оно было расширено и на участке от улицы Рижской до нынешней Больницы скорой медицинской помощи было изменено его направление ближе к территории аэропорта Минск-1. При этом часть старого шоссе сохранилась до сегодняшнего дня в виде безымянного тупика. В 70-х годах по правой стороне улицы между перекрестками с улицами Осиповичской, Серова и Корженевского началась застройка нового жилого микрорайона, а также больничного комплекса состоящего из 3-й детской клинической больницы совмещенной с детской поликлиникой и Больницы скорой медицинской помощи. В 1984 году по улице был пущен троллейбус.

Транспорт 
На улице действуют троллейбусные и автобусные маршруты.

Перспективы 
В ближайшей перспективе к улице Кижеватова планируется провести третью линию метро со станциями Неморшанский сад и Слуцкий Гостинец.

Примечания 

Улицы Минска